

Economia
Philips – multinazionale olandese
Philips Classics Records – etichetta discografica olandese del passato
Philips Records – etichetta discografica olandese
Philips – casa discografica italiana, di proprietà della Philips Records olandese

Persone
Ambrose Philips (1674-1749) – poeta e politico inglese
Emo Philips (1956) – attore e comico statunitense
Gerard Philips (1858-1942) – imprenditore olandese, fondatore dell'azienda omonima
Gérard Philips (1899-1972) – teologo e conciliarista belga
Gesler Philips (1978) – ex calciatore honduregno
Gina Philips (1970) – attrice statunitense
John Philips (1676-1709) – poeta inglese
Judson Philips (1903-1989) – scrittore statunitense
Katherine Philips (1632-1664) – poetessa, letterata e traduttrice gallese
Lee Philips (1927-1999) – attore e regista statunitense
Peter Philips (1560 circa–1628) – compositore e organista inglese
Regina Philips (1970) – ex judoka tedesca
Yendi Philips (1985) – modella giamaicana

Altro
Philips Stadion – stadio di Eindhoven
Trevor Philips – personaggio immaginario della serie Grand Theft Auto